gromada Czarnów (powiat kielecki)
 gromada Czarnów (powiat pruszkowski)
 gromada Czarnów (powiat słubicki) (rzepiński/słubicki)